Han of HAN kan betrekking hebben op:

China
 Han (achternaam), een transliteratie van de Chinese achternaam 韩 of 韓
 Han (rivier), rivier waarnaar de Han-Chinezen en Han-dynastie vernoemd zijn
 Han-Chinezen of Chinezen, de qua omvang grootste etnische groep van China en van de wereld
 Han-dynastie, een Chinese dynastie die viel tussen de Qin-dynastie en de Drie Koninkrijken van China
 Han (staat), een van de Strijdende Staten in China
 Han (1360), een opstandige staat gedurende de eindtijd van de Yüan-dynastie

Geografie buiten China
 Han (Luxemburg), een plaats in de Belgische gemeente Tintigny, in de provincie Luxemburg
 Han (Luik), een plaats in de Belgische gemeente Aywaille, in de provincie Luik
 Han-sur-Lesse, een plaats in de Belgische Ardennen, in de provincie Namen
 Han (district), een district in de provincie Eskişehir in Turkije
 Han-sur-Nied, een gemeente in het Franse departement Moselle (regio Lotharingen)
 Han Gang, een Koreaanse rivier die naar de Gele Zee stroomt

Overig
 jongensvoornaam afgeleid van Johannes
 Han (grondgebied), het door Toyotomi Hideyoshi geformaliseerde grondgebied van elk van de clans van de verschillende daimyo's in Japan
 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), een van de grootste hogescholen van Nederland
 Hanpositie een massagetechniek
 Zeta Ophiuchi een ster in het sterrenbeeld Slangendrager
 NAVO-codenaam voor het Chinese Type 091-kernonderzeeër.
 Huisnetwerk (Home Area Network, HAN)

Zie ook 
 Hån, een plaats in Zweden
 Hän (taal), een bedreigde Noord-Amerikaanse taal
 Hann (doorverwijspagina)